Bonazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bonazzi (1754–1802), italienischer Violist
 Benedetto Bonazzi (1840–1915), italienischer Abt, Gräzist und Erzbischof von Benevent
 Luigi Bonazzi (* 1948), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls